Wildhaus − miasto w Szwajcarii, w kantonie Sankt Gallen. W 2009 r. miasto to zamieszkiwało 1 209 osób.

Miejscowości w Szwajcarii
Szwajcarskie ośrodki narciarskie